Vreemd Volk (Meijer), non-fictief boek van Fik Meijer uit 2007.
 Vreemd Volk (Spookermonde), jeugdboek van Christopher Pike uit 1997, onderdeel van de Spookermonde-serie.